Katon Starszy (a. Kato Starszy)
 Katon Młodszy (a. Kato Młodszy), prawnuk

Miejscowość
 Katō – miasto w Japonii w Prefekturze Hyogo.

Inne 
 Katō lub Kato - japońskie męskie imię lub nazwisko
 Kato Airline – norweskie linie lotnicze
 Joji Kato – japoński łyżwiarz
 Kato polo – sarkastyczne określenie gatunku muzycznego
 Kato Joji – japoński piłkarz